Luque (Argentinië), een plaats in de Argentijnse bestuurlijke gebied Río Segundo, in de provincie Córdoba
Luque (Paraguay), een stad in de Paraguayaans departement Central.
Luque (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Córdoba in de regio Andalusië

Personen
Albert Luque, een Spaanse voetballer